Вагенге́йм — немецкая и еврейская фамилия.

Известные носители 
 Вагенгейм, Андрей Владимирович (1897—1965) — член РКП(б) с 1917 года, член КПСС, участник Гражданской войны, ветеран Вологодского паровозо-вагоноремонтного завода. Почётный гражданин города Вологды (1964).
 Вагенгейм, Константин Константинович (1899—1934), известен под псевдонимом Константин Вагинов — русский прозаик и поэт.
 Вагенгейм, Мартын Карлович (?—1866) — художник и фотограф.

 Вагенгейм — известная петербургская династия зубных врачей, основателем которой был Бернгард Самойлович Вагенгейм. Все его сыновья и большинство внуков стали зубными врачами, в том числе придворными дантистами (среди них Леопольд Бернгардович, Карл Леопольдович, Самуил Бернгардович, Эдуард Карлович, Людвиг Самойлович). Из этой семьи происходил К. К. Вагенгейм.